Kuster steht für:

 Kuster (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Kuster ist der Familienname folgender Personen:

 Ann McLane Kuster (* 1956), US-amerikanische Politikerin
 Anne-Marie Kuster (* 1948), Schweizer Schauspielerin am Theater sowie bei Film und Fernsehen
 Barbara Kuster (* 1977), deutsch-schweizerische Violinistin, siehe Barbara Streil
 Christian Kuster (* 1965), österreichischer Autor und Mentor für Männerarbeit
 Ernst Kuster (1940–1982), deutscher Fußballspieler
 J. S. Kuster (* 1988), deutscher Musikproduzent
 Jürg Kuster (* 1958), Schweizer Projektmanager
 Karl Kuster (* 1939), Schweizer Architekt
 Markus Kuster (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Niels Kuster (* 1957), Schweizer Elektroingenieur und Hochschullehrer 
 Oliver Kuster (* 1968), Schweizer Jazzmusiker und Komponist
 Roland Kuster (* 1959), Schweizer Politiker (CVP)
 Selina Kuster (* 1991), Schweizer Fußballspielerin
 Walter Kuster (* 1939), Schweizer Architekt
 Werner Kuster (* 1956), Schweizer Historiker und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Custer
 Kaster (Begriffsklärung)
 Kusterer